Heimerzheim steht für:

 Heimerzheim, Ortschaft in der Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Heimerzheim ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Heimerzheim (* 1963), deutscher Autor und Historiker 
 Ute Heimerzheim (* 1959), deutsche Basketballspielerin